Csehország
 Kamenný Most, település a Kladnói járásban
 Szlovákia
 Kőhídgyarmat (szlovákul Kamenný Most, korábban Kamenné Ďarmoty), község a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában